Душешти има више значења:

 Душешти (Бихор), насеље у округу Бихор у Румунији
 Душешти (Њамц), насеље у округу Њамц у Румунији